Mackay kan som auktorsförkortning betyda:

 James Townsend Mackay
 William P. Mackay

Robotskapade auktorsförkortningar